A expressão Complexo Anhangüera pode se referir a:

 Complexo Anhangüera, nome pelo qual é conhecido o CDT (centro de televisão) da emissora brasileira SBT, localizado às margens da Rodovia Anhangüera.
 Complexo Anhangüera, complexo viário que faz a ligação entre a Rodovia Anhangüera e a Marginal Tietê, na cidade de São Paulo, Brasil.
Desambiguação